Ciferriella är ett släkte av svampar. Ciferriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciferriella